Omnidireccional, que tiene su raíz en omni, y hace referencia a "todo", y direccional, "que funciona preferentemente en una determinada dirección", y resulta "que tiene las mismas propiedades o se puede usar en todas las direcciones y sentidos", se puede referir a:

 Antena omnidireccional, que radia potencia al espacio de forma uniforme en todas las direcciones.
 Cámara omnidireccional, que permite la obtención de una imagen omnidireccional.
 Diagrama polar, dibujo técnico que refleja la radiación en que un determinado sistema capta o emite (radia) energía al espacio.
 Micrófono omnidireccional, que tiene un diagrama polar de 360º (la circunferencia completa).
 Omniorama o imagen omnidireccional, imagen que proporciona vistas en todas las posibles direcciones.

Referencias 

Antenas
Fotografía